Brailsford ist der Familienname folgender Personen:

 David Brailsford  (* 1964), britischer Radsporttrainer und Manager
 Henry Noel Brailsford (1873–1958), britischer Journalist

Brailsford bezeichnet folgende Ortschaften:

 Brailsford (Derbyshire) in England.